Luis Germán Toribio Echecopar García, (Lima, 26 de abril de 1906 - ibídem, 14 de julio de 1964), abogado peruano que fue ministro de Hacienda (1947-1948) y accidentalmente encargado del ministerio de Relaciones Exteriores en dos oportunidades en 1947. Fundó la reconocida firma de abogados que lleva su apellido, actualmente Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, reconocido como una de las mejores firmas de abogados del Perú.

Biografía 
Sus padres fueron Germán Echecopar García y María Teresa Mercedes Aurelia García y Lastres. Nieto del diplomático Aurelio García y García.

Cursó sus estudios escolares en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta, de 1914 a 1923. Ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se graduó de bachiller en Letras (1925), en Ciencias Económicas (1927) y en Derecho (1929), recibiéndose de abogado. En 1927 pasó a ejercer como asistente en el estudio jurídico de Manuel Vicente Villarán. En la Pontificia Universidad Católica del Perú se graduó de doctor en Derecho Privado (1945).

En 1935 se casó con Dora Rey Bull, con la que tuvo siete hijos. 

Bajo la presidencia constitucional del doctor José Luis Bustamante y Rivero se desempeñó como ministro de Hacienda, de 13 de enero de 1947 a 27 de febrero de 1948, formamndo parte de un gabinete ministerial compuesto por militares. Accidentalmente se encargó del despacho del ministerio de Relaciones Exteriores, en dos oportunidades, por ausencia del canciller Enrique García Sayán.

En enero de 1950 fundó el estudio jurídico Echecopar. Fue también asesor jurídico de la presidencia de la República, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, profesor emérito de la misma y fiscal suplente de la Corte Suprema. Falleció súbitamente cuando atendía un informe oral ante la Primera Sala de dicha Corte.

Fue miembro del Colegio de Abogados de Lima, de la Alliance française, del Instituto Cultural Peruano-Norteamericano, del Club Nacional y del Lawn Tennis de la Exposición.

Obras 
 Derecho de sucesiones. Examen del libro tercero del Código Civil peruano de 1936 (1946).
 Régimen de bienes en el matrimonio (1952).

Asimismo, estudios y artículos que aparecieron en diversas publicaciones especializadas.

Genealogía

Referencias

Bibliografía 

 Chirinos Soto, Enrique: Historia de la República / 1930 -1985. Tomo II. Desde Sánchez Cerro hasta Alan García. Lima, AFA Editores, 1985.
 GeneaNet: Luis Echecopar García - Árbol genealógico Francisco Javier Carbone Montes.
 Tauro del Pino, Alberto: Enciclopedia Ilustrada del Perú. Tercera Edición. Tomo 6, D’AC/FER. Lima, PEISA, 2001. ISBN 9972-40-155-3

Nacidos en Lima
Fallecidos en Lima
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Abogados de Perú
Ministros de Economía y Finanzas de Perú
Ministros de Relaciones Exteriores de Perú
Sanmarquinos (siglo XX)
Profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú